Rodier est une marque française de vêtement prêt à porter.

 Anne Rodier (née en 1972), soprano française
 Charles-Séraphin Rodier (1797-1876), maire de Montréal de 1858 à 1862
 Claude Rodier, enseignante, épouse de Pierre Virlogeux, Résistante française, morte à Ravensbrück
 Denis Rodier, un dessinateur de bande dessinée
 François Rodier, danseur et chorégraphe français
  (1854-1913), gouverneur de l'Inde française, de Cochinchine française et de l'Indochine française
 Georges Louis Rodier (1864-1913), professeur de philosophie et universitaire français
 Jean-Pierre Rodier, ancien PDG de Pechiney
 Pierre Rodier, chancelier de France sous Charles IV le Bel
 Pierre Rodier, graveur en médailles français, Graveur général des monnaies de 1994 à 2001
 Robert Rodier (1906-1957), militaire assassiné lors de l'Affaire du bazooka
 Yves Rodier, dessinateur québécois de bande dessinée.

Voir aussi
 François Roddier, astronome français.
 Château du Rodier à Monclar (Lot-et-Garonne).